Místopisné jméno Seibersdorf může mít následující významy:

 Seibersdorf (Dolní Rakousy) – obec v Dolních Rakousích v Rakousku

části obcí
 Seibersdorf (Bernhardswald) – část obce Bernhardswald v Bavorsku v Německu
 Seibersdorf (Hohenwart) – část obce Hohenwart v Bavorsku v Německu
 Seibersdorf (Kirchdorf am Inn) – část obce Kirchdorf am Inn v Bavorsku v Německu
 Seibersdorf (Leiblfing) – část obce Leiblfing v Bavorsku v Německu
 Seibersdorf am Hammerwald – katastrální území městyse Grafendorf bei Hartberg ve Štýrsku v Rakousku
 Seibersdorf bei Sankt Veit – katastrální území městyse Sankt Veit in der Südsteiermark (dříve v obci Murfeld) ve Štýrsku v Rakousku
 Seibersdorf (Kirchberg ob der Donau) – část obce Kirchberg ob der Donau v Horních Rakousích v Rakousku

německý název sídel
 Bělá (Libavá) – německý název pro zaniklou obec ve VÚ Libavá
 Dolní Houžovec – německý název vesnice, která je částí města Ústí nad Orlicí
 Pusté Žibřidovice (Wüst Seibersdorf) – německý název vesnice v okrese Šumperk
 Vysoké Žibřidovice (Hohen Seibersdorf) – německý název vesnice v okrese Šumperk
 Žibřidovice (Polsko) (Zebrzydowice) – německý název vesnic v jižním Polsku
 Kozy – německý název vesnic v jižním Polsku
 Žiberci – německý název vesnice ve Slovinsku